A Zaufaj sercu a Trubadurzy együttes 1971-ben megjelent negyedik nagylemeze, melyet a Pronit adott ki. Katalógusszámai: XL 0782 (mono), SXL 0782 (stereo). A kiadvány kinyitható borítós.

Az album dalai

Az eredeti hanglemez kiadványon a dalok folytatólagosan vannak számova mind a borítón és a címkén.

A oldal

 Zaufaj sercu 
 Krajobrazy zimy 	
 Kogo szukasz, kogo wołasz 
 Przy dolnym młynie 
 Z tobą tak dobrze mi jest 		
 Tak przemijamy z wiatrem 		
 Tam gdzie szumi młody las

B oldal

 Splątane ścieżki 	
 Niekochane dziewczyny 
 Ty I Zmierzch 
 Jestem przy tobie kiedy się śmiejesz 	
 Wiklinowa ballada 	
 Zapłonęły wszystkie maki

Források

 http://www.discogs.com/Trubadurzy-Zaufaj-Sercu/release/4486900

Trubadurzy-albumok
1971 nagylemezei